44-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 2 октября 1977 года. Победу одержал французский велогонщик Бернар Ино.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1977 на FirstCycling
 
 
  

1977 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1977 году
Октябрь 1977 года